Джарда () — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Джарда, Дино Пьеро (род. 1936) — итальянский экономист и политик, министр по связям с парламентом Италии.
 Джарда, Луиджи Стефано (1868—1952) — итальянско-чилийский композитор, дирижёр, виолончелист и педагог.